Le qualificazioni del singolare maschile dell'Abierto Mexicano Telcel 2008 sono state un torneo di tennis preliminare per accedere alla fase finale della manifestazione. I vincitori dell'ultimo turno sono entrati di diritto nel tabellone principale. In caso di ritiro di uno o più giocatori aventi diritto a questi sono subentrati i lucky loser, ossia i giocatori che hanno perso nell'ultimo turno ma che avevano una classifica più alta rispetto agli altri partecipanti che avevano comunque perso nel turno finale.

Le qualificazioni del torneo Abierto Mexicano Telcel  2008 prevedevano 16 partecipanti di cui 4 sono entrati nel tabellone principale.

Teste di serie 

 Ivo Minář (Qualificato)
 Pablo Cuevas (Qualificato)
 Nicolás Lapentti (Qualificato)
 Olivier Patience (ultimo turno)

 Nicolas Devilder (ultimo turno)
 Máximo González (primo turno)
 Marcel Granollers (Qualificato)
 Éric Prodon (ultimo turno)

Qualificati 

 Ivo Minář
 Pablo Cuevas

 Nicolás Lapentti
 Marcel Granollers

Tabellone

Sezione 1

Sezione 2

Sezione 3

Sezione 4

Collegamenti esterni 

Abierto Mexicano Telcel 2008
ATP Tour 2008